Rhinocerotoidea è una superfamiglia composta da tre gruppi familiari di perissodactyli, due dei quali, gli Amynodontidae e gli Hyracodontidae, sono estinti. L'unico gruppo familiare esistente sono i Rhinocerotidae ("veri rinoceronti"), che sopravvive ancora oggi con cinque specie viventi, sebbene fortemente minacciate. I membri estinti di questa superfamiglia sono spesso chiamati "rinoceronti" insieme ai membri della famiglia Rhinocerotidae, sebbene includano generi come Paraceratherium, animali dotati di zampe e colli lunghi rispetto ai rinoceronti moderni.

Tassonomia 
Il seguente cladogramma segue l'analisi filogenetica di Bai et al. (2020):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Perissodattili
Megafauna